

Musica 
 The Penguins – gruppo musicale statunitense di doo-wop

Sport 
 Dominican Penguins – squadre sportive della Dominican University of California
 Pittsburgh Penguins – club statunitense di hockey su ghiaccio di Pittsburgh
 Wilkes-Barre/Scranton Penguins – club statunitense di hockey su ghiaccio di Scranton e Wilkes-Barre
 Youngstown State Penguins – squadre sportive della Youngstown State University

Televisione 
 Penguins – film documentario statunitense del 2019

Pagine correlate 
 Penguin